
Termin -{SAP}- ima više značenja.
 SAP AG, preduzeće
 Serumska amiloidna P komponenta, protein
 Fosfataza prostatičke kiseline (), enzim

de:Sap
hu:Sap (egyértelműsítő lap)